Hideyuki Nakajō – pilota motociclistico giapponese
 Nakajō Fujisuke – samurai giapponese
 Nakajō Kageyasu – samurai giapponese